Magisches Auge steht für:

 eine optische Röhre in Röhrenradios, siehe Magisches Auge (Radio)
 Das Magische Auge, eine Buchreihe zum Thema Stereoskopie
 ein einfaches Aräometer im Deckel einer Bleibatterie